Bodufinolhu (Alifu Dhaal-atol), een eiland van het Alif Dhaal-atol, Maldiven 
 Bodufinolhu (Baa-atol), een eiland van het Baa-atol, Maldiven 
 Bodufinolhu (Kaafu-atol), een eiland van het Kaafu-atol, Maldiven 
 Bodufinolhu (Laamu-atol), een eiland van het Laamu-atol, Maldiven 
 Bodufinolhu (Thaa-atol), een eiland van het Thaa-atol, Maldiven